W Rumunii
 Obârșia – gmina w okręgu Aluta
 Obârșia – wieś w okręgu Aluta, w gminie Obârșia
 Obârșia – wieś w okręgu Arad, w gminie Petriș
 Obârșia – wieś w okręgu Gorj, w gminie Dănciulești
 Obârșia Nouă – wieś w okręgu Aluta, w gminie Obârșia